Sächsischer Landtag steht für:

 Sächsischer Landtag, Landtag des Freistaats Sachsen in der Bundesrepublik Deutschland
 Sächsische Landstände, auch Landtag genannt, Ständevertretung im Kurfürstentum Sachsen
 Sächsischer Landtag (1831–1918), parlamentarische Vertretung im Königreich Sachsen
 Sächsischer Landtag (Weimarer Republik), Landtag Sachsens in der Weimarer Republik
 Sächsischer Landtag (1946–1952), Landtag Sachsens in der ehemaligen SBZ bzw. DDR
 Sächsischer Landtag (Gebäude), Sitz des gegenwärtigen Landtags